Kurzemskaya Vozvyshennost' är kullar i Lettland.   De ligger i kommunen Saldus novads, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Riga.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Referenser 

Berg i Saldus novads